Сезон НБА 1973/1974 — стал 28-м сезоном Национальной баскетбольной ассоциации. Чемпионом стала команда «Бостон Селтикс». В финале «Селтикс» победили в семи играх команду «Милуоки Бакс».

На драфте НБА 1973 года под первым номером клубом «Филадельфия-76» был выбран атакующий защитник Дуглас Коллинз из университета штата Иллинойс. Под 3-м номером на том драфте был выбран Эрни Дигрегорио, под 20-м — Майкл Д’Антони, а под 22-м — Джордж Макгиннис.

Последний сезон, в котором в плей-офф выходили 8 команд, и в котором турнир навылет начинался сразу с полуфиналов конференций. В следующем году в плей-офф стали выходить 10 команд и впервые появился первый раунд плей-офф. С этого сезона стала вестись статистика по перехватам и блок-шотам.

Регулярный сезон

Положение команд в дивизионах 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Положение команд в конференциях

Плей-офф

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Награды по итогом сезона 
 Самый ценный игрок НБА: Карим Абдул-Джаббар, Милуоки Бакс
 Самый ценный игрок финала: Джон Хавличек, Бостон Селтикс
 Новичок года НБА: Эрни Дигрегорио, Баффало Брейвз
 Тренер года: Рэй Скотт, Детройт Пистонс

 Первая сборная всех звёзд:
 Ф Джон Хавличек
 Ф Рик Бэрри
 Ц Карим Абдул-Джаббар
 З Уолт Фрейзер
 З Гейл Гудрич

 Вторая сборная всех звёзд:
 Ф Элвин Хейз
 Ф Спенсер Хейвуд
 Ц Боб Макаду
 З Дэйв Бинг
 З Норм Ван Лир

 Сборная новичков НБА
 Эрни Дигрегорио
 Рон Бехаген
 Майк Бантом
 Джон Браун
 Ник Уэзерспун

 Первая сборная всех звёзд защиты:
 Дэйв Дебуше
 Джон Хавличек
 Карим Абдул-Джаббар
 Норм Ван Лир
 Уолт Фрейзер
 Джерри Слоун

 Вторая сборная всех звёзд защиты:
 Элвин Хейз
 Боб Лав
 Нейт Термонд
 Дон Чейни
 Дик Ван Эрсдэйл
 Джим Прайс

Ссылки 
 1973-74 NBA Season Summary

НБА по сезонам
НБА в сезоне 1973/1974